Тюслинг () — коммуна в Германии, в земле Бавария. 

Подчиняется административному округу Верхняя Бавария. Входит в состав района Альтэттинг.  Население составляет 3187 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 19,57 км². Официальный код  —  09 1 71 133.

Коммуна подразделяется на 33 сельских округа.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии